Als Slawenburg werden bezeichnet:

 Slawenburg Behren-Lübchin,
 Slawenburg Lübben,
 Slawenburg Raddusch,
 Slawenburg Ruppin,
 Slawenburg Tornow.